Шу́льце () — одне з найпоширеніших німецьких прізвищ. Відомі носії:

 Карл Шульце (; 1988) — німецький веслувальник, олімпійський чемпіон (2012).
 Клаус Шульце (; 1947—2022) — німецький музикант, композитор, автор текстів, продюсер
Отто Шульце (; 1884—1966) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-адмірал Крігсмаріне (1942). Кавалер Pour le Mérite (1918).
Вольфганг Шульце (; 1910—1942) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
Гайнц-Отто Шульце (; 1915—1943) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
Рудольф Шульце (; 1922—2000) — німецький офіцер-підводник, обер-лейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Фелікс Шульце (; 1980) — німецький керлінгіст, учасник зимових Олімпійських ігор (2014).

 Свенья Шульце (; 1968) — німецький політик, міністр екології, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів (з 2018).

Див. також 
 Шульц

Німецькі прізвища